Хью́рон () — город и окружной центр округа Бидл в штате Южная Дакота (США). Население 12 591 (на 2010 год) — девятое место в штате. В Хьюроне проводится традиционная ярмарка штата.

История 

Город Хьюрон был основан как железнодорожная станция во время железнодорожного бума 1880-х годов. Своё название он получил от названия индейского племени гуронов.

Климат

Демография 
Согласно переписи населения 2010 года, в Хьюроне проживали 12 591 человек.

Белые — 86,9 %, негры — 1 %, индейцы — 1,2 %, азиаты — 4,9 %, другие расы — 3,9 %, отнесли себя к двум и более расам — 1,9 %, доля латинос — 9,8 %.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Хьюрон

Города Южной Дакоты
Окружные центры Южной Дакоты